Sprawa Robotnicza : Organ Demokratów Socjalnych – czasopismo socjalistyczne wydawane w Paryżu w latach 1893-96.
 Sprawa Robotnicza : Organ Syndykalistów-Rewolucyjnych – periodyk anarchistyczny wydawany w Krakowie w latach 1912-1913.
 Sprawa Robotnicza – periodyk NPR, międzywojenny